Смерть Вазир-Мухтара — телеспекталь 1960 годов
 Смерть Вазир-Мухтара. Любовь и жизнь Грибоедова — телесериал 2009 года